Suza se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Jindrich Suza
 Jindřich Suza